Rio Forquilha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Inhanduva, vattendrag, Rio Grande do Sul, 
 Rio Forquilha (vattendrag i Brasilien, lat -26,13, long -52,82), Paraná, 
 Rio Forquilha (vattendrag i Brasilien, lat -24,78, long -48,87), Paraná, 
 Rio Forquilha (vattendrag i Brasilien, lat -24,75, long -48,78), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar